Brygady saperów Wojska Polskiego noszące numer „4”:

 4 Brygada Saperów 1929-1934
 4 Łużycka Brygada Saperów 1944-1946 → 4 Łużycki Pułk Saperów 1946-1966 (JW 2995, od 20 I 1958 - JW 1649)
 4 Łużycka Brygada Saperów 1966-1991 (JW 1649) → 4 Brygada Saperów 1991-1996 (JW 1649) → 4 Nadwarciańska Brygada Saperów
 4 Nadwarciańska Brygada Saperów 1996-1999 (JW 1649)